Конденсатор (от  — «уплотнять», «сгущать» или от ):
 Конденсатор, в электротехнике,  — двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. 
 Конденсатор, в теплотехнике — теплообменный аппарат, теплообменник, в котором осуществляется процесс конденсации, процесс фазового перехода теплоносителя из парообразного состояния в жидкое за счёт отвода тепла более холодным теплоносителем. 
 Конденсатор, холодильник — элемент лабораторной установки, предназначенный для отбирания тепла от газового потока с целью осаждения из него жидкости.
 Тендер-конденсатор
 «Конденсатор» — название самоходной артиллерийской установки (САУ) 2А3 ВС Союза ССР.

См. также 
 Конденсор — собирающая оптическая система, предназначенная для улучшения условий освещения предмета в проекционных и иных оптических приборах. Иногда называется конденсатор.